Jacques Burgeat (1913-1986), résistant français de la Seconde guerre mondiale né en Turquie
 Jacques Burgeat, écrivain frannçais
 Fabienne Boulin-Burgeat.